Придворица може бити:

 Придворица (Бојник), насеље у општини Бојник у Јабланичком округу, Република Србија, са 951 становника 
 Придворица (Лајковац), насеље у општини Лајковац, Република Србија, са 227 становника
 Придворица (Чачак), насеље у општини Чачак, Република Србија, са 208 становника
 Придворица (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток, КиМ, Република Србија 
 Придворица (Блаце), насеље у општини Блаце у Топличком округу, Република Србија, са 124 становника 
 Придворица (Шавник), насеље у општини Шавник, Република Црна Гора, са 20 становника 
 Придворица (Гацко), насеље у општини Гацко, Република Српска, БиХ
 Придворица (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија

или

 Манастир Придворица, манастир Српске православне цркве
 Покољ у Придворици 1942., покољ становништа Придворице